Přírodní thallium (81Tl) se skládá ze dvou stabilních izotopů; 203Tl (přirozený výskyt 29,524 %) a 205Tl (70,476 %). Bylo také popsáno 40 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 171 až 216, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 204Tl (poločas přeměny 3,784 let), 202Tl (12,31 dne), 201Tl (3,042 1 dne), 200Tl (26,1 hodiny), 199Tl (7,42 h) a 198Tl (5,3 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3 hodiny, většina pod 5 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 202 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy rtuti a/nebo alfa rozpadem na zlato, zatímco u 204Tl a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na olovo..

Při úplné ionizaci se 205Tl stává slabě radioaktivním (přeměna β− na 205Pb, zatímco 203Tl zůstává stabilní.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Thallium
Thallium